Mistrzostwa Europy w kajakarstwie - coroczne zawody w kajakarstwie, organizowane dla zawodników z Europy. Pierwsze mistrzostwa rozegrano w roku 1933 roku w Pradze. Od 1997 roku rozgrywane są oficjalnie pod patronatem Europejskiej Federacji Kajakowej.

Dotychczasowe edycje

Klasyfikacja medalowa 
Tabela została opracowana na podstawie wyników zawartych na stronie canoeresults.eu.
Stan po ME 2021.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Europejskiej Federacji Kajakowej 
 Wyniki igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy 

Mistrzostwa Europy w kajakarstwie